ISO 5775 es una norma internacional para marcar los neumáticos (cubiertas) y las llantas de bicicleta. El sistema se desarrolló originalmente en la  Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas (ETRTO).

Neumáticos (Cubiertas)

Neumáticos de aro semirrígido 

En la siguiente tabla se detallan las equivalencias entre las denominaciones antiguas y las de la norma ISO 5775:

Se permite la inclusión de marcados antiguos a continuación del ISO 5775 entre paréntesis.

Llantas

La norma ISO 5775-2 define los códigos de las llantas, y distingue entre:

 LLantas de pared recta (SS)
 Llantas de tipo Crotchet (C) 
 Llantas Hooked-bead (HB)

Las llantas se designan por su diámetro nominal y su anchura nominal separados por un aspa (×). Ambas se miden en milímetros. Las llantas de tipo SS o HB llevan estas siglas delante del nombre mientras que las de tipo C la llevan al final. Ejemplos:

 SS 400×20, HB 422×25, 620×13C

La anchura nominal de una llanta es la anchura interior tal y como se mide con un calibre.

La anchuras estadarizadas para las de pared recta (SS) son:

 18, 20, 22, 24, 27, 30.5

para las de tipo crotchet (C):

 13C, 15C, 16C, 17C, 19C, 21C, 23C, 25C

Y para las de hooked-bead (HB):

 20, 25, 27

Los diámetros estandarizados para las llantas de tipo SS y C son:

 194, 203, 222, 239, 248, 251, 279, 288, 298, 305, 317, 330, 337, 340, 349, 355, 357, 369, 381, 387, 390, 400, 406, 419, 428, 432, 438, 440, 451, 484, 489, 490, 498, 501, 507, 520, 531, 534, 540, 541, 547, 559, 565, 571, 584, 590, 597, 609, 622, 630, 635, 642

Los diámetros estadarizados para las llantas HB son:

 270, 321, 372, 422, 459, 473, 510, 524, 560, 575, 611

Véase también 
 Rueda de bicicleta

Enlaces externos  
www.etrto.org Sitio web de ETRTO,  Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas 

05775
Ciclismo